Magyarország
Nagyvisnyó, község Heves megyében, a Bélapátfalvi járásban

 Szlovákia
Alsóvisnyó (szlovákul: Višňové), falu a Trencséni kerületben, a Vágújhelyi járásban
Felsővisnyó (szlovákul: Višňové), falu a Zsolnai kerületben, a Zsolnai járásban
Kisvisnyó (szlovákul: Višňové), falu a Besztercebányai kerületben, a Nagyrőcei járásban
Visnyó (szlovákul: Višňov), falu a Kassai kerületben, a Tőketerebesi járásban